Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le  .

Résultats

Notes et références 

1986
Japon
Juillet 1986
1986 au Japon